
Molekulska formula -{C19H32O2}- se može odnositi na:

 CGP-7930
 3α-Androstandiol
 3β-Androstandiol
 3α,5β-Androstandiol
 3β,5β-Androstandiol